Геннадий Поспелов:
 Поспелов, Геннадий Львович (1912—1973) — советский геолог.
 Поспелов, Геннадий Николаевич (1899—1992) — советский литературовед-теоретик, профессор МГУ.